El Masters d'Indian Wells 2018, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2018 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 18 de març de 2018 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El tennista argentí Juan Martín del Potro va guanyar el primer títol de categoria Masters del seu palmarès, el segon títol de la temporada i el 22è del seu palmarès. Per obtenir la victòria va superar tres punts de partit davant el suís Roger Federer, que optava el sisè títol a Indian Wells. La japonesa Naomi Osaka va guanyar el primer títol del seu palmarès aconseguint-ne un de categoria Premier Mandatory, fet que ja havia succeït amb Daniela Hantuchová (2002), però Osaka ni tan sols era cap de sèrie. En la final es va enfrontar a la russa Daria Kasatkina, ambdues amb només 20 anys. La parella estatunidenca formada per John Isner i Jack Sock van guanyar el segon títol conjuntament malgrat no ser parella habitualment. La parella femenina formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la txeca Barbora Strýcová van guanyar el títol en el primer torneig que disputaven conjuntament.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018